
Termin Hidron ima više značenja.

 Hidron (hemija), pozitivni katjon vodonika
 Hidron (medicina), kineske kapi za oči